Haus der Zukunft (HdZ) steht für:

 Haus der Zukunft (Mehrgenerationenhaus), Mehrgenerationenhaus in Bremen-Lüssum
 Haus der Zukunft (bmvit), Forschungs- und Technologieprogramm  des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
 Haus der Zukunft (Saarbrücken), Zentrale der Stadtwerke Saarbrücken
 Haus der Zukunft (Hamburg), umweltorientiertes Kompetenzzentrum
 Haus der Zukunft (Berlin), heute Futurium, Projektinitiative

sowie:
 Das Haus der Zukunft, ein Film aus den USA